Collegio elettorale di Chieri – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Chieri – collegio elettorale del Regno d'Italia